Ramón Sánchez Giménez (n. 1991), cestista paraguaiano
 Ramón Alfredo Sánchez Paredes (n. 1982), calciatore salvadoregno